Moški superveleslalom na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju 2015 je potekal 5. februarja. Tekma je bila zaradi premočnega sneženja prestavljena iz 4. februarja na 5. februar. Nastopilo je 66 tekmovalcev iz 28 držav.

Medalje

Startne številke

Reference

Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 2015